Волочков — русская фамилия; имеет женскую форму Волочкова. Известные носители:

Известные носители 
 Питирим (Волочков) (в миру Павел Павлович Волочко́в; род. 1961) — архиерей Русской православной церкви, архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский.
 Волочкова, Анастасия Юрьевна (род. 1976) — российская балерина, танцовщица и общественная деятельница.